Checking Out steht für:

 Checking Out (1924), US-amerikanischer Kurzfilm von Noel M. Smith 
 Checking Out (1989), britischer Film von David Leland 
 Checking Out, Originaltitel von Checking Out – Alles nach meinen Regeln, US-amerikanischer Film von Jeff Hare (2005)
 Checking Out (Theaterstück), Theaterstück von Allen Swift (1976)